Swadeshev seznam je predpisan seznam osnovnega besedišča, ki ga je razvil ameriški jezikoslovec Morris Swadesh v 40. in 50. letih 20. stoletja. Uporablja se v glotokronologiji - časovnem ugotavljanju pojavljanja besed v jezikoslovni statistiki. Seznam običajno vsebuje sto najpomembnejših besed, pa tudi 200 ali 207.

Swadeshev seznam slovanskih jezikov

Swadeshev seznam južnoslovanskih jezikov

Glej tudi 
 Slovene - English Swadesh list at Wiktionary Appendix

Jezikoslovni seznami
Zgodovinsko jezikoslovje